Цовкра-1 (вариант Цовкра 1-я) — село в Кулинском районе Дагестана

Образует сельское поселение село Цовкра-1 как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 5 км к юго-востоку от районного центра села Вачи.

Население

Традиции 
Известный аул канатоходцев и мастеров кустарных дел.

См. также 
Цовкра-2

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кулинского района
Муниципальные образования Кулинского района
Сельские поселения Дагестана